Transtorno de personalidade borderline
"Borderline" (canção de Madonna), 1984
"Borderline" (canção de Brandy), 2020
"Borderline", canção de Tame Impala do álbum The Slow Rush
Borderline (filme de 1930), drama mudo britânico
Borderline (filme de 1950), com Fred MacMurray e Claire Trevor
Borderline (filme de 1980), com Charles Bronson e Ed Harris
Borderline (filme de 2002), com Gina Gershon e Michael Biehn
Borderline (filme de 2008), drama canadense com Isabelle Blais

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música